Setge de Constantinoble (626), setge de perses i àvars
 Setge de Constantinoble (627), setge dels àvars 
 Setge de Constantinoble (674-678), primer setge àrab
 Setge de Constantinoble (717-718), segon setge àrab
 Setge de Constantinoble (742), durant la revolta d'Artavasd
 Setge de Constantinoble (813), setge búlgar de Krum 
 Setge de Constantinoble (823), durant la revolta de Tomàs l'Eslau
 Setge de Constantinoble (860), guerra entre els rus i l'Imperi Romà d'Orient
 Setge de Constantinoble (906), pels varegs 
 Setge de Constantinoble (941), guerra entre la Rus de Kíev i l'Imperi Romà d'Orient
 Setge de Constantinoble (1047), durant la revolta de Lleó Tornici
 Setge de Constantinoble (1203), que va permetre a Aleix IV Àngel deposar el seu oncle Aleix III Àngel
 Setge de Constantinoble (1204), que va culminar amb la presa i el brutal saqueig de la ciutat, donant inici a mig segle de domini llatí
 Setge de Constantinoble (1235), setge conjunt búlgar-nicè a la capital de l'Imperi Llatí
 Setge de Constantinoble (1260), l'últim intent fallit de l'Imperi de Nicea de recuperar la ciutat de mans dels llatins abans de l'assalt reeixit del 1261
 Reconquesta de Constantinoble (1261)
 Setge de Constantinoble (1390), primer setge turc
 Setge de Constantinoble (1394), segon setge turc
 Setge de Constantinoble (1397), tercer setge turc
 Setge de Constantinoble (1400), quart setge turc
 Setge de Constantinoble (1422), cinquè setge turc
 Setge de Constantinoble (1432), sisè setge turc
 Setge de Constantinoble o Caiguda de Constantinoble (1453), setè setge turc que va suposar la caiguda de Constantinoble en mans turques i la fi de l'Imperi Romà d'Orient